Индивидуальная гонка на 15 километров среди женщин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 1994 года прошла 18 февраля. В соревнованиях приняло участие 69 спортсменов из 27 стран. Местом проведения гонки стал лыжный стадион Биркебейнерен.

Бронзовый призёр аналогичной гонки на предыдущей Олимпиаде в Альбервилле Мириам Бедар на этот раз выиграла золото. Антье Харви, завоевавшая золото в индивидуалке на предыдущей Олимпиаде в Альбервилле, финишировала 9-й. Серебряный призёр той гонки Светлана Печёрская завершила карьеру.

Медалисты

Результаты